Pierwszy sezon w historii serii A1 Grand Prix, zakończony mistrzostwem Francji.

Kalendarz 
1. 26/09/2005 , Brands Hatch

2. 09/10/2005 , Eurospeedway – Lausitz

3. 23/10/2005 , Estoril

4. 06/11/2005 , Sydney

5. 20/11/2005 , Sepang

6. 11/12/2005 , Dubaj

7. 29/01/2006 , Durban

8. 12/02/2006 , Sentul

9. 26/02/2006 , Monterrey

10.12/03/2006 , Kalifornia

11.02/04/2006 , Szanghaj

Klasyfikacja 

Sezony A1 Grand Prix
2005 w sportach motorowych
2006 w sportach motorowych